Алекса́ндр Никола́евич Домашёв (23 июня 1944, Москва — 16 июня 2008, там же) — российский артист балета.

Биография 
Александр Домашёв родился 23 июня 1944 года в семье потомственных артистов балета. Внук Н. П. Домашёва. Был женат на балерине Валентине Решетниковой, сын — Антон Домашёв.

В 1963 году окончил Московское академическое хореографическое училище (класс Ю. Г. Кондратова), а в 1985 году окончил педагогическое отделение ГИТИСа (педагог-балетмейстер).

С 1963 года — в труппе Московского музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. С 1985 года — в Росконцерте, с 1972 года занимался преподавательской деятельностью.

Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище (23 участок).

Партии 
 «Карнавал» Роберта Шумана — Арлекин (хореограф Владимир Бурмейстер)
 «Корсар» Адольфа Адана — Конрад и Бирбанто (хореограф Нина Гришина)
 «Франческа да Римини» Петра Чайковского — Джотто (хореограф Алексей Чичинадзе)
 «Золушка» Сергея Прокофьева — король (хореограф Алексей Чичинадзе)
 «Эсмеральда» Цезаря Пуни — Феб (хореограф Алексей Чичинадзе)
 «Алые паруса» Владимира Юровского — Менерс (хореограф Генрих Майоров)
 «Вариации» Жоржа Бизе — юноша (хореограф Владимир Бурмейстер)
 «Степан Разин» Николая Сидельникова — Микола и Работорговец (хореограф Алексей Чичинадзе)
 «Коппелия» Лео Делиба — Коппелиус (1975 год, первый исполнитель; хореограф Алексей Чичинадзе)
 «Прозрение» Юрий Буцко — граф Орлов (хореографы Наталия Касаткина и Владимир Василёв)
 «Легенда о Жанне д’Арк» Николая Пейко — Карл VII (хореограф Константин Сергеев)
 «Конёк-Горбунок» Родиона Щедрина — царь (1983 год, первый исполнитель; хореограф Дмитрий Брянцев)
 «Шакунтала» Сергея Баласаняна — Дурваса (хореограф Алексей Чичинадзе)
 «Пахита» Эдуара-Мари Дельдевеза — солист (хореограф Татьяна Легат, по хореографии Мариуса Петипа)
 «Баядерка» Людвига Минкуса — Солор ()

 Фильмография 
  — Соловей — придворный балетмейстер
  — Ослиная шкура — ''франт

Награды 
 Заслуженный артист РСФСР (26 июня 1980)

Литература 
 Русский балет: Энциклопедия / Ред. кол. Е. П. Белова, Г. Н. Добровольская, В. М. Красовская, Е. Я. Суриц, Н. Ю. Чернов. - М., БРЭ, Согласие, 1997. — с. 169 — ISBN 5-85270-099-1
 Голанцева И., Не только танцовщик, «Театральная жизнь», 1975, № 17

Ссылки 
 
 Александр Домашёв на сайте КиноПоиск

Выпускники Московского хореографического училища
Выпускники ГИТИСа
Артисты балета театра имени Станиславского и Немировича-Данченко
Заслуженные артисты РСФСР
Похороненные на Ваганьковском кладбище